Il clan Aversano è uno dei più potenti  sodalizio camorristico nei comuni a nord di Napoli, soprattutto Grumo Nevano e Casandrino. Il fondatore è Vincenzo Aversano detto Zig-Zag arrestato nel novembre 2008.

Note

Collegamenti esterni

Aversano